Il doppio del torneo di tennis Soweto Open 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Chris Guccione e George Bastl che hanno battuto in finale 6–2, 4–6, [11–9] Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Scott Lipsky (quarti di finale)
 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (finale)

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Joseph Sirianni (quarti di finale) 
 Michael Berrer /  Chris Haggard (ritiro)

Tabellone

Note 
 

Soweto Open 2009